Instituto do Desporto e Juventude — em Portugal
Instituto de Esporte de Vitória — na Austrália

China
Instituto do Desporto (Macau)
Instituto do Desporto de Hong Kong
Instituto do Desporto de Nanquim

Desambiguações de esportes
Desambiguações de organizações